19-я пехотная дивизия — тактическое соединение сухопутных войск нацистской Германии периода Второй мировой войны.

Она была сформирована в 1934 году как стандартная пехотная дивизия и принадлежала к первой волне мобилизации. Дивизия приняла участие в военных действиях в польской и французской кампаниях Второй мировой войны, после чего, в ноябре 1940 года, была переформирована в танковую дивизию. К моменту преобразования количество кавалеров Рыцарского креста в дивизии достигло 4 человек.

Формирование 
Дивизия была образована 1 октября 1934 года в Ганновере на основе 17-го пехотного полка 6-й пехотной дивизии рейхсвера. Первоначально в целях дезинформации штаб дивизии носил название «начальник артиллерии 6-й дивизии» (). Когда в октябре 1935 года официально было объявлено о создании вермахта, дивизия получила порядковый номер 19 и была подчинена командованию 11-го военного округа.

Боевой путь 
К 25 августа 1939 года дивизия была полностью мобилизована и приведена в боевую готовность. С началом войны, в составе 11-го армейского корпуса 10-й армии, ведёт приграничные бои на юго-западе Польши, постепенно продвигаясь на север, принимает участие в разгроме польских войск на Бзуре и последующем окружении Варшавы.

В середине октября отведена в резерв на запад, в район Реда—Везель. В конце декабря 1939 года последовал перевод к югу от Везеля, а в январе 1940 — в район Дуйсбурга. В феврале 1940 года 2-й батальон 74-го пехотного полка был выведен из состава дивизии и передан 295-й пехотной дивизии. С марта 1940 года выполняла функции охраны границ к востоку от Рурмонда.

С началом Западной кампании дивизия форсирует Маас на участке своей дислокации, затем канал Альберта и более мелкие реки, развивая наступление в сторону бельгийского города Лёвен. Подразделения дивизии продолжают преследовать противника севернее Брюсселя, пересекая Дандр и Шельду в районе Ауденарде. Завершив своё продвижение на рубеже Руселаре—Ипр на берегах канала Изер в Западной Фландрии, дивизия была отведена в резерв ОКХ в Рубе, расположенный на франко-бельгийской границе.

Продолжение наступления на юг вглубь терпящей поражение Франции проходило через города Дуэ и Компьень и реку Сомму. 16 июня солдаты дивизии в вступили в Париж. Форсированный марш на юг страны продолжился и дальше, 21 июня был пройден Блуа, а 25 июня было объявлено всеобщее прекращение огня.

Начиная с июля 1940 года, после французской капитуляции, дивизия занималась обеспечением демаркационной линии проходившей между Шером и Луарой. В конце сентября 1940 года подразделения дивизии железнодорожным транспортом стали возвращаться в родные гарнизоны, в Ганновере, Хильдесхайме и Айнбеке.

В ноябре 1940 года преобразована в 19-ю танковую дивизию.

Организация

Командиры дивизии 
 1 октября 1934 — 1 марта 1938 — генерал от кавалерии Конрад фон Гросслер
 1 марта 1938 — 1 февраля 1940 — генерал-лейтенант Гюнтер Швантес
 1 февраля 1940 — 1 ноября 1940 — генерал-майор Отто фон Кнобельсдорф

Награждённые Рыцарским крестом Железного креста 
 Иоганн Понгратц, 04.09.1940 — обер-фельдфебель, командир взвода 2-й роты 74-го пехотного полка
 Густав Хипплер, 04.09.1940 — обер-лейтенант резерва, командир 5-й роты 74-го пехотного полка
 Густав Шмидт, 04.09.1940 — полковник, командир 74-го пехотного полка
 Карл Юргенс, 04.09.1940 — фельдфебель, командир взвода 2-й роты 73-го пехотного полка

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 
 

Пехотные дивизии Германии во Второй мировой войне
Воинские части и формирования, созданные в 1934 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1940 году
Появились в 1934 году в Германии